Arcivévoda Karel Kristián Rakouský celým jménem Karel Kristián Maria Rudolf Antonín Marcus d' Aviano (* 26. srpna 1954, Beloeil, Belgie) je třetí dítě a mladší syn arcivévody Karla Ludvíka Rakouského a princezny Yolandy z Ligne. Je nositelem lucemburského řádu Adolfa Nasavského a dále je rytířem rakouského řádu Zlatého rouna.

Manželství a potomci 
Karel Kristián se 6. února 1982 v Lucemburku oženil s princeznou Marií Astrid, nejstarší dcerou velkovévody Jeana a jeho manželky Josefíny Charlotty, princezny Belgické. Dnes má pět dětí.

Potomci 
 Marie Kristýna (* 31. 7. 1983), arcivévodkyně ∞ 2008 hrabě Rudolf de Limburg-Stirum (* 1979), mají spolu dva syny.
 Leopold de Limburg-Stirum (* 19. 4. 2011) – hrabě
 Konstantin de Limburg-Stirum (* 25. 10. 2013) – hrabě
 Imre (* 8. 12. 1985), arcivévoda ∞ 2012 Kathleen Elizabeth Walker (* 1986), mají zatím jednu dceru
 Marie Stella (* 11. 11. 2013), arcivévodkyně
 Krištof (* 2. 2. 1988), arcivévoda ∞ 2012 Adelaide Drapé-Frisch (* 1989)
 Alexandr (* 26. 9. 1990), arcivévoda
 Gabriela (* 26. 3. 1994), arcivévodkyně

Vývod z předků

Reference 

Karel Kristián
Karel Kristián
Rakouští princové
Narození 26. srpna
Narození v roce 1954
Žijící lidé
Muži